Каменщина — название ряда населённых пунктов.

Белоруссия 
Каменщина (Копыльский район)
Каменщина (Молодечненский район)
Каменщина (Могилёвская область)

Россия 
Каменщина (Смоленский район) — деревня в Смоленской области
Каменщина (Хиславичский район) — исчезнувшая деревня в Смоленской области